Unquillo puede referirse a:
 La ciudad de la Provincia de Córdoba (Argentina) Unquillo; o
 El nombre común de la planta ''Aphyllanthaceae.